Nieuwe Tijdinghen (Antwerpen), een voormalige Antwerpse krant
 Nieuwe Tijdinghen (Brugge), een voormalige Brugse krant